II. regionalna nogometna liga Bjelovar, također i kao Regionalna liga Bjelovar, II. regija NZZR - Liga ZO Bjelovar, Liga Zajednice općina Bjelovar, za sezonu 1985./86. je predstavljala ligu četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Slaven" iz Koprivnice, koji je potom išao u kvalifikacije za "Hrvatsku ligu - Sjever".

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska nogometna liga – Sjever 1985./86. 
 Regionalna nogometna liga ZO Zagreb 1985./86. 
 III. regionalna nogometna liga Varaždin 1985./86. 
 Međuopćinska liga ZO Bjelovar - Jug 1985./86. 
 Međuopćinska nogometna liga Koprivnica 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Branko Pleše, Goran Čičin-Mašansker: Nogometni klub Slaven Belupo, Koprivnica : 1907. – 2007., Koprivnica, 2007., str. 98-99  
 library.foi.hr, "Glas Podravine" 
 library.foi.hr, "Glas Podravine", br. 22, god. XLI, izdano 13. lipnja 1986., str. 9, preuzeto 9. srpnja 2019.  
 

1985-86 Bjelovar
Bjelovar
1985-86 Bjelovar